Böttner oder Boettner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Böttner (1887–1947), deutscher Internist
 Bernhard Böttner (1924–2013), deutscher Konzertpianist
 Inge Thiess-Böttner (1924–2001), deutsche Malerin und Grafikerin
 Johann Christoph Böttner (1731–1800), hannoverscher Organist, Musiklehrer und Komponist
 Johannes Böttner (1861–1919), deutscher Gartenbauunternehmer
 Karl-Heinz Böttner (20. Jahrhundert), deutscher Gitarrist und Professor im Fach Gitarre
 Kirsten Böttner (* 1963), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Lorenza Böttner (1959–1994), deutsche Künstlerin
 Magda Böttner, auch Marie Böttner (1858–1937), deutsche Pädagogin und Frauenrechtlerin 
 Max Böttner (* 1991), deutscher Crosslauf-Sommerbiathlet
 Paul Böttner (* 1988), deutscher Crosslauf-Sommerbiathlet
 Ralph J. Boettner (1923–1982), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Ricardo Boettner (1901–1982), paraguayischer Chemiker und Naturwissenschaftler
 Wilhelm Böttner (1752–1805), spätbarocker und frühklassizistischer Maler
 Wolfgang Böttner  (* 1940 oder 1941), deutscher Biathlet

Siehe auch:
 Boettners, ein seit 1901 existierendes Restaurant in München
 Orgelbau Böttner, deutsches Orgelbauunternehmen, das seine Werkstatt im hessischen Frankenberg hat und vor allem in Nordhessen zahlreiche neue Orgeln baute
 Büttner